Lein, affluent gauche du Kocher à Abtsgmünd, Arrondissement d'Ostalb, Bade-Wurtemberg, Allemagne
Lein, affluent gauche du Neckar à Neckargartach, ville de Heilbronn, Bade-Wurtemberg, Allemagne
Col du Lein (1.658 m), aussi col du Lin, ou pas du Lin, col des Alpes valaisannes reliant la commune de Saxon, district de Martigny, dans la pleine du Rhône à Vollèges, district d'Entremont, dans le Val de Bagnes